La Prva savezna liga SFRJ 1990-1991, conosciuta semplicemente come Prva liga 1990-1991, fu la 62ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 45ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo diciottesimo titolo, secondo consecutivo. È stato l'ultimo campionato con squadre slovene e croate.

Il 29 maggio 1991 la Stella Rossa ha conquistato la Coppa dei Campioni, unica squadra jugoslava a riuscire nell'impresa.

Nel ranking UEFA 1990-91 la Prva liga si piazzò al 4º posto (10º nel quinquennale 1986-1991).

Avvenimenti
Il campionato (a 19 squadre per via dei ricorsi di  e  nella stagione precedente) registrò nuovamente la  confermarsi agevolmente campione nazionale (vinse 17 delle 18 partite casalinghe), ma anche l'aumentare delle tensioni tra i tifosi in ragione di un quadro politico e sociale ormai compromesso: il culmine si raggiunse in occasione del match del 26 settembre 1990 tra Hajduk e , dove gli ultras croati invasero il campo nel tentativo di aggredire i giocatori della squadra serba in vantaggio per 2-0. Ai bianco-neri è stata assegnata poi la vittoria a tavolino.

Il 18 maggio 1991 vide la vittoria della Dinamo sulla , con gli ospiti, sicuri del titolo e con la testa alla finale di Bari, in vantaggio per 0-2 e poi rimontati 3-2 dopo le pressioni politiche da parte dei vertici croati (tra cui Franjo Tuđman presente in tribuna) che non potevano tollerare una vittoria da parte dei serbi (era la prima volta che la Stella Rossa tornava a Zagabria dopo i fatti del 13 maggio 1990). Queste pressioni ricevute sono state confessate 20 anni dopo da Robert Prosinečki e Ljupko Petrović (rispettivamente centrocampista ed allenatore dei bianco-rossi).

Al termine della stagione, le squadre facente parti della Croazia e della Slovenia si ritirarono dalla competizione in seguito alla proclamazione di indipendenza delle repubbliche di appartenenza.

In seguito a queste defezioni, sono state annullate le retrocessioni (sarebbero state le ultime tre in classifica: ,  e ) e dalla Druga liga sono state promosse 4 squadre per reintegrare l'organico a 18 squadre.

Il Proleter ed il Borac terminano a pari punti, il quarto posto va ai primi grazie al vantaggio negli scontri diretti: 3-0 a Zrenjanin e 0-2 a Banja Luka. Il quarto ed il quinto posto erano validi rispettivamente per la partecipazione alla Coppa Intertoto ed alla Coppa Mitropa; ma, mentre il Borac ha potuto partecipare alla Coppa Mitropa 1992, il Proleter non è riuscito ad organizzarsi in tempo per partecipare all'Intertoto.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Allenatori

Classifica 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1991-1992
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1991-1992
      Qualificate alla Coppa UEFA 1991-1992
 Buducnost, Sloboda e Spartak Subotica riammesse in Prva Liga per cause belliche.
 Dinamo, Hajduk, Osijek e Rijeka abbandonano il campionato per effetto dell'iscrizione in Prva liga croata
 Olimpia abbandona il campionato per effetto dell'iscrizione in Prva liga slovena

Note:
2 punti per la vittoria al 90º, 1 per la vittoria ai rigori, 0 per la sconfitta ai rigori, 0 per la sconfitta al 90º.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata gli scontri diretti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1992 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1991-1992 : nessuna.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1991 : nessuna.

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: wsc.co.uk

Risultati

Tabellone

Calendario 

Colonna interna → risultato dei tempi regolamentari

Colonna esterna → risultato dei tiri di rigore

 Fonte: exyufudbal

Squadra campione

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate
Druga Liga 1990-1991
Treća Liga 1990-1991
Kup Maršala Tita 1990-1991

Collegamenti esterni 
  Almanacco "Tempo" 1990-1991 su yumpu
  Stagione 1990-1991 su eu-football.info
  Stagione 1990-1991 su HRnogomet
  Le stagioni 1988-1991 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1991-2000 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1990-1991 su RSSSF

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1991
Campionato jugoslavo di calcio